Cantagallo is de naam van diverse plaatsen en steden:
 Cantagallo (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Prato
 Cantagallo (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Bolívar
 Cantagallo (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Salamanca

Zie ook
 Cantagalo (doorverwijspagina)